Ferrari 250 TR, также 250 Testa Rossa (), — двухместный спортивный автомобиль, разработанный специально для участия в гонках World Sportscar Championship. В пределах 1957-1961 годов было изготовлено 34 единицы данной модели. На автомобиле выиграно 11 этапов данного Чемпионата, в том числе трижды гонка 24 часа Ле Мана.

Модификации 
 Автомобиль впервые представлен в гонке 1000 км Аргентины в январе 1958 года. Дизайн лёгкого алюминиевого корпуса был разработан компаниями Pininfarina и Scaglietti. 12-цилиндровый V-образный двигатель объёмом в три литра мог выдавать 7200 оборотов в минуту, которые, благодаря четырёхступенчатой коробке передач, приводили в движение заднюю ось. Всего было выпущено 19 машин для коммерческих целей и 2 заводских модели.
 TR 58 претерпел небольшие изменения в конструкции и дизайне, выпущено 4 машины.
 TR 59 имел пятиступенчатую коробку передач, выпущено 5 машин.
 TR 59/60, колёсная база сокращена с 2350 до 2280 мм, ветровое стекло стало более высоким, выпущено 3 машины.
 TRI 60, колёсная база сокращена до 2250 мм, двигатель установлен за пятиступенчатой коробкой передач, выпущено 2 машины.
 TR 61, установлена новая решётка кузова, колёсная база составила 2324 мм, выпущено 3 машины.

Участие в WSC 
В гонках Чемпионата автомобиль стал основным для Ferrari на пять последовательных сезонов 1958-1962 годов и позволил выиграть три из них: 1958, 1960 и 1961 годов.
 Победы на этапах
  1958 года. 1 этап. Экипаж — Питер Коллинз и Филл Хилл.
 12 часов Себринга	1958 года. 2 этап. Экипаж — Питер Коллинз и Филл Хилл.
 Тарга Флорио 1958 года. 3 этап. Экипаж — Луиджи Муссо и Оливье Жендебьен.
 24 часа Ле Мана 1958 года. 5 этап. Экипаж — Оливье Жендебьен и Фил Хилл.
 12 часов Себринга	1959 года. 1 этап. Экипаж — Жендебьен/Хилл/Дэйг/Герни
 1000 км Аргентины 1960 года. 1 этап. Экипаж — Фил Хилл и Клиф Эллисон.
 24 часа Ле Мана 1960 года. 5 этап. Экипаж — Оливье Жендебьен и Поль Фрэр.
 12 часов Себринга 1961 года. 1 этап. Экипаж — Оливье Жендебьен и Фил Хилл.	
 24 часа Ле Мана 1961 года. 4 этап. Экипаж — Оливье Жендебьен и Фил Хилл.	
 4 часа Пескары 1961 года. 5 этап. Экипаж — Лоренцо Бандини и Джорджио Скарлатти.
 12 часов Себринга 1962 года. 1 этап. Экипаж — Йо Боннье и Люсьен Бьянки.

Интересные факты 
20 августа 2011 года на аукционе Goodings & Company автомобиль 1958 года выпуска данной модели был продан за 16,4 миллиона долларов, установив таким образом ценовой рекорд для машин, проданных на аукционе.

См. также 
 Ferrari Testarossa

Примечания

Литература

Ссылки 
Ferrari 250 Testa Rossa: Ferrari History

TR